Svärdet har varit namnet på ett flertal fartyg inom svenska flottan:

Svärdet (1621), rangskepp sjösatt 1621.
Svärdet (1625), rangskepp sjösatt 1625.
Svärdet (1662), regalskepp sjösatt 1662.
Svärdet (utbildningsfartyg),  (Levererad från Djupviks Varv som Tv228 1956, sedermera SVK11, numera skrotad), se Lista över svenska örlogsfartyg